Juan Huarte puede referirse a:

 Juan Huarte de San Juan
 Juan Huarte Beaumont